Resum de l'activitat de la temporada 1980-1981 de la Segona divisió espanyola de futbol.

Clubs participants

Classificació

Resultats

Resultats finals 
 Campió: CD Castelló.
 Ascensos a Primera divisió: CD Castelló, Cadis CF i Racing de Santander.
 Descensos a Segona divisió: Reial Múrcia, UD Salamanca i AD Amería.
 Ascensos a Segona divisió: Celta de Vigo, Deportivo de La Coruña, RCD Mallorca i Córdoba CF.
 Descensos a Segona divisió B: Granada CF, CF Palencia, Barakaldo CF i AD Ceuta.
 Màxim golejador:  Magdaleno (Burgos Club de Fútbol).

Referències 

Temporades de la Segona divisió espanyola de futbol
Competicions futbolístiques del 1980
Competicions futbolístiques del 1981